

Давлетово — село, Абзеліловський район, Башкортостан
 Давлетово — присілок, Баймацький район, Башкортостан

Див. також 
 Акдавлетово
 Байдавлетово
 Давлетовська сільська рада
 Даулет
 Ішдавлетово
 Нурдавлетово